Damião ist der Familienname folgender Personen:

 Cosme Damião (1885–1947), portugiesischer Fußballspieler und -trainer
 Frei Damião (1898–1997), brasilianischer katholischer Mönch
 Leandro Damião (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

Damião ist der Ortsname von:

 Damião (Paraíba), Ort im brasilianischen Bundesstaat Paraíba